
 — японский драматург, писатель и общественный деятель.

Биография 

Удзяку Акита родился в бедной семье в посёлке Куроиси уезда Минамицугару префектуры Аомори, получив при рождении имя . Он окончил отделение английского языка и литературы Университета Васэда в Токио. Интересовался социалистическими идеями. Его также привлекала русская культура. В пьесе «Первая заря», направленной против русско-японской войны, Акита с большой симпатией изобразил русских.

Акита начал печататься с 1907 года. В 1915 году, благодаря встрече со слепым эсперантистом Василием Ерошенко, он познакомился с языком эсперанто. В 1914—1919 годах увлекался индийской философией. Создал несколько драм мистического характера, в частности, в 1920 году написал драму «Будда и смерть ребёнка». Удзяку Акита являлся одним из основателей театра «Сэнку-дза», в котором была поставлена его пьеса «Граната» (1923). Написал также пьесы: «Погребённая весна» (1913), «Три души» (1918), «Ночь на границе» (1921) и др., вошедшие в одноименные сборники.

В 1927—1928 годах Акита посетил СССР к десятой годовщине революции и после посещения опубликовал очерки, посвященные строительству социализма в СССР («Молодая Советская Россия», 1929). Много писал для детей. В 1931 году организовал «Японский пролетарский эсперантистский союз» (), который позже был закрыт полицией, переводил сочинения Василия Ерошенко на японский язык и написал учебник эсперанто.

Подъём правого милитаристского движения в Японии принёс трудности для симпатизировавшего социализму Акиты: осенью 1933 года его несколько недель продержали под стражей, заставив письменно отчитаться о своих действиях. Тем не менее, он продолжил работать и в следующем году основал журнал «Teatoro» («театр» на эсперанто), который по состоянию на 2010 год продолжает существовать. Он вступил в , однако деятельность её была ограничена, так как пьесы на политические темы ставить было небезопасно.

После Второй мировой войны Акита возглавил Институт сценического искусства в Токио. С 1947 года был членом Коммунистической партии Японии.

На протяжении всей жизни Удзяку Акита интересовался русской культурой. Так в 1957 году в Токио были опубликованы осуществленные им переводы русских народных сказок, а в 1931 году он возглавлял Общество друзей Советского Союза. Посвященный писателю музей открылся в его родном городе в 1979 году.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1. С. 117.
 Театральная энциклопедия. М., 1961. Т. 1. С. 110.

Ссылки 
 Жизнеописание Удзяку Акиты 
 Страница об Аките на сайте театра Накамура
 Сайт музея Акиты в Куроиси
 Сайт театра мальчиков имени Акиты в Токио
 Журнал «Teatoro» 
 Могила Акиты

Коммунисты Японии
Эсперантисты Японии
Общественные деятели Японии